de Zuid-Afrikaanse hartchirurg Christiaan Barnard
 de Amerikaanse astronoom Edward Emerson Barnard
 de Nederlandse dichter en predikant Willem Barnard
 de Ster van Barnard
 Barnard 68, een moleculaire wolk
 de Barnardparkiet

Locaties:

Barnard (Missouri)
Barnard (Kansas)